Результати сезону 1970-71 у вищій лізі грецького футболу Альфа Етнікі

Турнірна таблиця 

О = Очки М = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи; Р = Різниця;

 Примітки
ЕПА Ларнака оштрафована на 1 очко

Ігри 

Зміни результатів:
ЕПА Ларнака — Фостірас: зараховано результат 0-2

Посилання 
 Results at rsssf.com  
 Table at the official Greek FA Site

Грецька Суперліга
1970 у футболі
1971 у футболі